Оско́льська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь річки Оскіл.

 Оскольська вулиця — вулиця в місті Ізюм Харківської області.
 Оскольська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Оскольська вулиця — вулиця в місті Слов'янськ Донецької області.

Вулиці